Уткинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Уткинская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Уткинская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.